O Ceará Artífices é um time de futebol americano da cidade de Fortaleza, filiado a FCFA, que pretende crescer juntamente com esporte, tanto no Ceará como em todo Brasil.

História

Fundado no dia 05 de março de 2009, por alguns alunos do Instituto Federal do Ceará(IFCE), o Ceará Artífices contou inicialmente com as instruções de outro time (Dragões do Mar de Fortaleza), mais experiente. Após alguns meses de treino, surgiu um norte-americano, ex-jogador de futebol americano colegial, que treinou o time por mais 2 meses e agregou muita técnica e conhecimento ao time.

Após participar de muitos amistosos o Ceará Artífices passou a ser reconhecido como um time com grande potencial de crescimento.

Hoje, com aproximadamente 50 jogadores, o time é treinado pelos diretores e jogadores veteranos, se tornando um time com alto nível técnico. Tendo como retorno apenas o prazer de jogar, o time trabalha arduamente para criar um novo conceito de esporte na terra do futebol convencional. A equipe conta com jogadores que são destaque em âmbito estadual e regional por seus talentos e capacidades técnicas.

Uniforme

Jogos Oficiais

Ceará ARTÍFICES (2-2-0)

Jogos Anteriores 

TAÇA FORTALEZA:
Sábado, dia 29 de Maio
Mossoró Petroleiros 22 x 00 Ceará Artífices

Domingo, dia 30 de Maio
Ceará Fênix 08 x 13 Ceará Artífices

Sábado, dia 05 de Junho
Ceará Artífices 26 x 24 Ceará Jaguars

Domingo, dia 06 de Junho
Ceará Artífices 00 x 07  Mossoró Petroleiros

Próximos Jogos 

Nenhum jogo marcado.

Local de Treinamento

Os treinamentos do Ceará Artífices são realizados no aterro da Praia de Iracema aos domingos a tarde.

Jogadores

Ligações externas
 Página Oficial da NFL
 Página Oficial do Torneio Touchdown
 Página Oficial da Taça Fortaleza

Times de futebol americano do Ceará
Esporte de Fortaleza